Кислянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Кислянское сельское поселение — входит в Целинный район
 Кислянское сельское поселение — входит в Юргамышский район